Les Amandes amères est un roman de l'écrivain Laurence Cossé publié le  aux éditions Gallimard.

Édith découvre un jour la vie difficile et humiliante de Fadila qui est analphabète et vit tant bien que mal dans une société qui en fait un terrible fardeau à porter. Elle décide de prendre les choses en mains et de faire son apprentissage. Mais Fadila éprouve d'énormes difficultés à acquérir les bases du Français nécessaires à une véritable insertion. Fadila est une déracinée prise entre le Maroc, son pays d'origine, et la France où elle se sent seule et à l'écart.

Et une amitié compliquée mais vraie va naître entre ces deux femmes.

Voir aussi 
 Vous n'écrivez plus ?, Gallimard, 2006, Grand Prix de la nouvelle de l’Académie Française : que deviennent tous ces écrivains obscurs qui n'ont guère publié, quelle a été leur vie après ? se demande Laurence Cossé.
 Au bon roman
 Illettrisme et Analphabétisme

Roman de langue française
Roman français paru en 2011
Roman se déroulant au XXIe siècle